Список видеоигр и пинбол-игр, выпущенных фирмой Data East.

Видеоигры 
 Act-Fancer: Cybernetick Hyper Weapon
 Al Unser Jr.'s Turbo Racing
 Astro Fighter
 Avengers in Galactic Storm
 Batman: The Caped Crusader (в США выпускалась компанией Ocean для платформ производства Amiga)
 Bad Dudes VS. Dragon Ninja
 Battle Wings (также известная как B-WING или B-WINGS)
 Bloody Wolf (аркадная версия игры вышла под названием Battle Rangers в европе)
 Boogie Wings
 Boomer Rang'r
 BreakThru
 BurgerTime series
 Burnin' Rubber (Bump 'n' Jump, Buggy Popper)
 Captain America and the Avengers
 Captain Silver
 Caveman Games
 Chelnov (также известная как Atomic Runner)
 China Town
 Cobra Command
 Cobra Command (1988 2D shooter)
 Congo's Caper The Cliffhanger: Edward Randy Dark Lord Darwin 4078 Dash Galaxy in the Alien Asylum (разработана фирмой Beam Software)
 Dashin' Desperados Desert Assault (Desert Storm Gulf War в европе, Thunder Zone в Японии)
 Diet Go! Go! Donald Land Dragon Gun Dragon's Lair (для NTSC версии Super Nintendo Entertainment System)
 Dunk Dream (Street Hoop и Street Slam)
 Dunk Dream 95
 Express Raider (Western Express)
 Fighter's History
 Fighter's History Dynamite (для PAL регионов выпускалась под названием Karnov’s Revenge)
 Fighter's History: Mizoguchi Kiki Ippatsu!
 Fire Trap
 Gate of Doom (Dark Seal)
 Garyo Retsuden
 Glory of Heracles (серия игр)
 Gondomania
 Ghostlop (переименован G-Mode в Data East’s Ghostlop)
 Heavy Barrel
 Heavy Smash
 High Seas Havoc (Captain Lang в Японии, Cap’N Havoc в европе)
 Hippodrome (известна в Японии под названием Fighting Fantasy)
 Hop A Tic Tac Toe
 Joe & Mac series
 Kamikaze Cabbie
 Karate Champ
 Karnov
 Last Mission Coin-op arcade & Commodore 64
 Lemmings (Arcade prototype version)
 Liberation
 Lock 'n' Chase
 Lock-On
 Locked 'n Loaded (разработана Caroline Software Incorporated, также известна как Codename: Sailor V)
 Mad Alien (a.k.a. Mad Rider, Highway Chase)
 Magical Drop series
 Metal Clash Metal Max series
 Midnight Resistance Mutant Fighter (выпускалась под названием Death Brade для Nintendo Super Family Computer)
 Mysterious Stones Night Slashers Nitro Ball Nail 'N' Scale
 Oscar: Psycho-Nics (Psychonics Oscar)
 Outlaws Of The Lost Dynasty
 OutRunners (Переиздание игры для Sega Genesis для США)
 Panic! (Switch! in Japan)
 Performan (パフォーマン)
 The Real Ghostbusters Revive... Sosei Ring King Road Avenger (arcade version, Road Blaster in Japan)
 RoboCop RoboCop 2 Santa Claus no Takarabako (разработан Musical Plan Ltd.)
 Super Break (первая игра Data East)
 Super Break 2 Scrum Try Shackled Shoot Out Shadowrun Side Pocket серия игр
 Sly Spy (Secret Agent в Японии и Sly Spy: Secret Agent в европе)
 Skull Fang Ku-u-ga Gaiden Soccer League - Winner's Cup Spin Master (известна в Японии под названием Miracle Adventure (ミラクルアドベンチャー))
 Stadium Hero серия игр
 Street Hoop
 Suiko Enbu: Outlaws of the Lost Dynasty
 Suiko Enbu: Fuun Saiki
 Super Birdie Rush
 Super Real Darwin
 Tantei Jingūji Saburō серия игр
 Tattoo Assassins — Made By Data East Pinball
 Trio The Punch - Never Forget Me...
 Tumblepop
 Two Crude Dudes (также известная под названием Crude Buster)
 Vapor Trail: Hyper Offense Formation
 Werewolf: The Last Warrior
 Windjammers
 Wizard Fire (Dark Seal II)
 Wolf Fang Zippy Bug Пинбол-игры 
 Laser War (1987)
 Aaron Spelling (mod of Lethal Weapon 3)
 The Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends (1993)
 Back to the Future: The Pinball (1990)
 Batman (1991)
 Checkpoint (1991)
 Guns N' Roses (1994)
 Hook (1992)
 Jurassic Park (1993)
 King Kong (1990)
 Last Action Hero (1993)
 Lethal Weapon 3 (1992)
 Maverick (1994)
 RoboCop (1990)
 Secret Service (1988)
 The Simpsons (1990)
 Star Trek (1991)
 Star Wars (Data East) (1992)
 Tales from the Crypt (1993)
 Teenage Mutant Ninja Turtles (1991)
 Time Machine (1988)
 The Who's Tommy Pinball Wizard (1994)
 WWF Royal Rumble'' (1994)

Примечания 

Data East